Плеханово — деревня в Доволенском районе Новосибирской области России. Входит в состав Волчанского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 48 гектар

История 
В 1926 году состояла из 223 хозяйств, основное население — русские. Центр Плехановского сельсовета Баклушевского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Доволенского района
Населённые пункты, названные в честь Георгия Плеханова